Define the Great Line är Underoaths femte album och släpptes  20 juni 2006

Låtlista
"In Regards to Myself" - 3:24
"A Moment Suspended in Time" - 3:59
"There Could Be Nothing After This" - 3:26
"You're Ever So Inviting" - 4:13
"Sãlmarnir" - 2:57
"Returning Empty-Handed" - 4:27
"Casting Such a Thin Shadow" - 6:13
"Moving for the Sake of Motion" - 3:15
"Writing on the Walls" - 4:02
"Everyone Looks So Good from Here" - 2:56
"To Whom It May Concern" - 7:02

Musikalbum 2006